Il singolare del torneo di tennis Brasil Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Sabine Hack che ha battuto in finale Florencia Labat 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Sabine Hack (campionessa)
 Florencia Labat (finale)
 Irina Spîrlea (semifinali)
 Ruxandra Dragomir (semifinali)

 Kateřina Kroupová (secondo turno)
 Virginia Ruano Pascual (primo turno)
 Nadin Ercegovic (quarti di finale)
 Veronika Martinek (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brasil Open 1993